In terra pax (dt.: Friede auf Erden) steht für kirchenmusikalische Werke:
In terra pax (Finzi), von Gerald Finzi
In terra pax (Martin), von Frank Martin
In terra pax (Vivaldi), von Antonio Vivaldi
Siehe auch:
 Frieden auf Erden, Roman von Stanislaw Lem 
 Friede auf Erden (Originaltitel „Peace on Earth“), Kurzfilm von Hugh Harman
 Und Friede auf Erden, Roman von Karl May
 Pacem in Terris Award, katholischer Friedenspreis